Антонио Маура-и-Монтанер (; 2 мая 1853, Пальма, о. Майорка, Испания — 13 декабря 1925, Торрелодонес, близ Мадрида, Испания) — испанский государственный деятель, адвокат, председатель Совета Министров Испании (1903—1904, 1907—1909, 1918, 1919, 1921—1922).

Биография 
В момент смерти отца в 1866 году получал среднее образование в Пальма-де-Майорка, затем переехал в Мадрид, в 1871 году окончил юридический факультет Мадридского университета. Годы студенчества совпали с временем Славной революции (Испания) (1868). Работал адвокатом. 

В 1881 году был избран депутатом кортесов от избирательного округа Балеарских островов. Представлял созданную годом ранее Пракседесом Матео Сагастой испанскую Либеральную партию, сохранял мандат до 1923 года. В 1886 году непродолжительно время занимал пост заместителя председателя парламента, а в 1887 году возглавил комиссию по созданию судов присяжных.

В 1892—1894 годах — министр по делам колоний, на этом посту представил проект юридической независимости Кубы, который был отклонен оппозицией в Палате депутатов, в 1894—1895 годах — министр юстиции и помилования.

В 1901 году сформировал внутрипартийную оппозицию Сагасте, что в конечном итоге привело к окончательному разрыву с Сагастой в следующем году, когда он перешел в Испанскую консервативную партию.

В 1902—1903 годах — министр внутренних дел. На этом посту представил в парламент (Кортес) фундаментальную реформу муниципального права, которую он осуществил по итогам выборов в апреле 1903 года. Стремясь остановить с помощью политических манёвров рост революционного рабочего движения, основал 1902 году Институт социальных реформ. 

В 1903 году после отставки Франсиско Сильвелы был избран председателем Испанской консервативной партии, на этом посту становится на ближайшие двадцать лет ведущей политической фигурой общественно-политической жизни страны.

В 1903—1904 годах первый раз возглавлял Совет Министров Испании. На этом посту ему удалось добиться признания испанских юридических претензий в Марокко Францией и Англией. С другой стороны, из-за вмешательства короля Альфонсо XIII были заторможены инициированы им реформы.

В 1907—1909 годах возглавлял свой второй кабинет, которому удалось заключить с Соединенным Королевством и Францией Картахенские соглашения (1907) о сохранении статус кво в Атлантике и Средиземном море, с июня по июль 1907 года был одновременно военным министром. Возобновил проведение реформ избирательного законодательства, а также системы социального обеспечения. Был вынужден уйти в отставку после подавления восстания в Барселоне (известное как «Кровавая неделя»). 

Лишь в 1913 году он снова взял на себя ведущую роль испанской политике, когда стал председателем так называемой «группы Маура» после распада Консервативной партии. Во время Первой мировой войны активно боролся за нейтралитет и требовал этого, в частности, во время своих важных выступлений в Королевском театре (1915) и на арене Пласа-де-Торос (1917). В 1917 году в его честь была учреждена именная медаль.

В марте-ноябре 1918 года находился во главе коалиционного правительства, в нем он занимал также пост министра юстиции; затем (с апреля по июль 1919 года) вновь непродолжительное время являлся председателем Совета Министров Испании. 

С 1921 по 1922 годах после поражения испанской армии в битве при Анвале в последний раз возглавлял правительство страны. 

Выступил против утверждения в Испании диктатуры Мигеля Примо де Риверы в 1923 году, поскольку оставался сторонником конституционной монархии. В связи с этим принял решение об уходе из политической жизни.

С 1913 года до конца жизни возглавлял Королевскую академию испанского языка.

Семья 
Стал основателем влиятельной семьи. Его сыновья Габриэль Мауро Гамасо и Мигель Маура Гамасо занимали министерские посты. Испанская коммунистка и феминистка Констанция де ла Мора Маура была его внучкой. Его внук Хорхе Семпрун Маура стал не только одним из самых известных писателей Испании, но и министром культуры в правительстве Фелипе Гонсалеса. Кроме того, актриса Кармен Маура является его внучатой ​​племянницей.

Примечания

Литература 
 [bse.sci-lib.com/article074490.html Маура Антонио]
 Acedo Castilla, José Francisco (2002). «Don Antonio de Maura, Abogado, Político y Académico» (pdf). Boletín de la Real academia Sevillana de Buenas Letras: Minervae Baeticae (30): 49-72. ISSN 0214-4395.
 Andrés Gallego, José (1973). «Transformación política y actitud religiosa del Gobierno largo de Maura (1907—1909)» (pdf). Revista de estudios políticos (189—190): 131—164. ISSN 0048-7694.
 ——— (1975). La Política religiosa en España, 1889—1913. Madrid: Editoria Nacional. ISBN 84-276-1247-8.
 ——— (1981). «La Restauración». En: José Andrés Gallego (Ed.). Historia General de España y América: Revolución y Restauración: (1868—1931), (Tomo XVI-2): 275—464.
 Arbeloa Muru, Víctor Manuel (2009). Clericalismo y anticlericalismo en España (1767—1930): Una introducción. Ediciones Encuentro. ISBN 9788499205489.
 Arranz Notario, Luis (2012). «Liberalismo y democracia, o entre la regia prerrogativa y el voto». Historia Contemporánea 43: 585—622. ISSN 1130—2402.
 Astarloa Villena, Francisco (1983). «La crisis de la Monarquía y la crisis de los partidos en el reinado de Alfonso XIII». Cuadernos de la Facultad de Derecho 5. ISSN 0214-6932. Archivado desde el original el 11 de junio de 2015.
 Avilés Farré, Juan (2008). «Contra Alfonso XIII. Atentados frustrados y conspiración revolucionaria». El nacimiento del terrorismo en Occidente: Anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria. En: Ángel * Herrerín López y Juan Avilés Farré (Eds.) (Siglo XXI de España Editores). pp. 141—158. ISBN 978-84-323-1310-3.
 ——— (2009). «Antonio Maura, pese a todo, liberal». Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne (44): 147—162. ISSN 0987-4135.
 Balfour, Sebastian (1995). «Riot, Regeneration and Reaction: Spain in the Aftermath of the 1898 Disaster». The Historical Journal (Cambridge University Press) 38 (2): 405—423. ISSN 0018-246X.
 Barragán Moriana, Antonio (2000). «La quiebra del conservadurismo maurista y el surgimiento de la conjunción republicano/socialista en la provincia de Córdoba (1907—1911)». Ámbitos: revista de estudios de ciencias sociales y humanidades (4): 11-21. ISSN 1575—2100. Archivado desde el original el 31 de mayo de 2013.
 Ben-Ami, Shlomo (1980). «Hacia una comprensión de la Dictadura de Primo de Rivera». Revista de Derecho Político (6): 107—132. ISSN 0210-7562.
 Blinkhorn, Martin (1990). «Conservatism, traditionalism and fascism in Spain, 1898—1937». En: Martin Blinkhorn. Fascists and Conservatives: The Radical Right and the Establishment in Twentieth-Century Europe (Routledge): 118—137. ISBN 0-203-39323-6.
 Cachinero, Jorge (1988). «Intervencionismo y reformas militares en España a comienzos del siglo XX». Cuadernos de Historia Contemporánea (Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid) (10): 155—186. ISSN 0214-400X.
 Calzada del Amo, Esther (2011). Germán Gamazo, 1840—1901: poder político y redes sociales en la Restauración. Marcial Pons Historia. ISBN 978-84-92820-38-2.
 Carr, Raymond (1980). Modern Spain, 1875—1980. Oxford University Press. ISBN 0-19-280129-5.
 Casanova, Julián (11 de agosto de 2009). «Ferrer Guardia y la pedagogía moderna». El País.
 Casanova, Julián; Gil Andrés, Carlos (2009). Historia de España en el siglo XX. Editorial Ariel. ISBN 978-84-344-3491-2.
 Cuenca Toribio, José Manuel; Miranda García, Soledad (1992). «Sociología de los ministros de la Restauración (1902—1931)» (pdf). Revista de estudios políticos (75): 87-130. ISSN 0048-7694.
 ——— (2012). «Maura y Montaner, Antonio». Diccionario Biográfico Español. Vol. XXXIV: De «Matos de Noronha» a «Mestre Artigas» (Real Academia de la Historia): 42-47.
 Delaunay, Jean Marc (1979). «Inventario General del Archivo de Antonio Maura». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 82 (4): 629—654. ISSN 0034-771X.
 Díaz-Plaja, Fernando (2000). La saga de los Maura. San Cugat del Vallés: Nihil Obstat Ediciones. ISBN 84-930926-7-3.
 Fernández García, Antonio (1996). «La cuestión cubana en el Parlamento de 1895». En: Emilio de Diego (Ed.). Mil ochocientos noventa y cinco. La guerra en Cuba y la España de la Restauración (Editorial Complutense): 145—164. ISBN 84-89365-78-4.
 Fusi Aizpurúa, Juan Pablo (9 de diciembre de 2000). «Maura y la política». ABC: 19.
 García Delgado, José Luis; Jiménez, Juan Carlos (2007). «La economía». La España del siglo XX (Marcial Pons). ISBN 978-84-96467-54-5.
 García Mora, Luis Miguel (2004). «Tres perspectivas de las reformas Maura» (pdf). En torno a las Antillas hispánicas: ensayos en homenaje al profesor Paul Estrade: 258—273.
 Gil Pecharromán, Julio (1993). «Notables en busca de masas: El conservadurismo en la crisis de la Restauración». Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea 6: 233—266. ISSN 1130-0124. Archivado desde el original el 9 de junio de 2015.
 Gómez Ochoa, Fidel (1991). «La alianza Maura-Cambó de 1921: Una experiencia de reformismo conservador durante el reinado de Alfonso XIII» (pdf). Revista de historia contemporánea (5): 93-108. ISSN 0212-4416.
 González Calleja, Eduardo (1998). La razón de la fuerza: orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875—1917). CSIC. ISBN 84-00-07778-4.
 ——— (2008). «La política de orden público en la Restauración». Espacio Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea (20). ISSN 1130-0124.
 ———; Souto Kustrín, Sandra (2007). «De la dictadura a la república: orígenes y auge de los movimientos juveniles en España». Hispania (CSIC) 67 (225): 73-102. ISSN 0018-2141.
 González Cuevas, Pedro Carlos (1990). «La recepción del pensamiento maurrasiano en España (1914—1930)». Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea 3 (1): 343—356. ISSN 1130-0124.
 ——— (1997). «Las derechas españolas ante la crisis del 98». Studia Historica. Historia Contemporánea (Ediciones Universidad de Salamanca) 15: 193—219. ISSN 0213-2087.
 ———; Montero, Feliciano (2001). «Los conservadores españoles en el siglo XX». En: Antonio Morales Moya (Ed.). Las claves de la España del siglo XX / Antonio Morales Moya (dir. congr.) 4: 39-62. ISBN 84-95486-25-3.
 González Hernández, María Jesús (1989). «¿Un conservador moderno? Antonio Maura, un retrato impresionista». Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne (10): 14-23. ISSN 0987-4135.
 González Hernández, María Jesús (2009). «Moralización, intervención y eficacia nacional. Los conservadores y la obra de modernizar España». Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne (44): 117—146. ISSN 0987-4135.
 Guimerá Peraza, Marcos (1974). «Maura y Azcárate». Boletín de la Real Academia de la Historia 171 (1). ISSN 0034-0626.
 ——— (2008). «Maura y Cambó». Anuario de estudios atlánticos 54 (1): 269—290. ISSN 0570-4065. Archivado desde el original el 10 de junio de 2015.
 Lacomba, Juan Antonio (1965). «La crisis militar de 1917, Maura y las Juntas de Defensa». Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història (15): 73-101. ISSN 0210-9980.
 López-Hermoso Vallejo, Estela (2010). «De la declaración y convenio Hispano-Franceses relativos a Marruecos (1904) al acuerdo Hispano-francés sobre Marruecos (1912)» (pdf). Ab Initio: Revista digital para estudiantes de Historia (1): 123—148. ISSN 2172-671X.
 Jiménez-Landi, Antonio (1996). La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente: Periodo escolar (1881—1907). Editorial Complutense. ISBN 84-89365-98-9.
 Marín, José María (1997). «El conservadurismo liberal de Sánchez Guerra». Javier Tusell, Feliciano Montero García, y José María Marín Arce (Eds.). Las derechas en la España contemporánea (Anthropos Editorial / UNED): 129—152. ISBN 84-7658-524-1.
 Martí Gilabert, Francisco (1991). Política religiosa de la Restauración, 1875—1931. Ediciones Rialp. ISBN 84-321-2813-9.
 Martínez Gallego, Francesc-Andreu; Chust Calero, Manuel; Hernández Gascón, Eugenio (2001). Valencia, 1900: movimientos sociales y conflictos políticos durante la guerra de Marruecos, 1906—1914. Publicaciones de la Universitat Jaume I. ISBN 84-8021-348-5. ISSN 1695-8497.
 Martínez Roda, Federico (1999). «El 98 y la crisis del sistema político de la Restauración (1898—1914)». Catedra Nova (9): 77-92. ISSN 1135—2981.
 Martínez Ruiz, María José (2009). «Antonio Maura y sus reflexiones sobre patrimonio artístico: el discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que nunca pronunció». Boletín de la * Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) (108—109): 111—140. ISSN 0567-560X.
 Martorell Linares, Miguel Ángel (1997). «La crisis parlamentaria de 1913—1917: La quiebra del sistema de relaciones parlamentarias de la Restauración». Revista de Estudios Políticos (96): 137—161. ISSN 0048-7694.
 Martorell Linares, Miguel Ángel (2012). «A vueltas con José Sánchez Guerra». Cahiers de civilisation espagnole contemporaine 8. ISSN 1957-7761.
 Moradiellos, Enrique (2003). «La política europea, 1898—1939». Ayer (49). ISSN 1134—2277.
——— (2008) [1994]. El oficio de historiador. Siglo XXXI de España Editores. ISBN 978-84-323-1322-6.
 Moreno Luzón, Javier (2006). «De agravios, pactos y símbolos. El nacionalismo español ante la autonomía de Cataluña (1918—1919)». Ayer 63 (3): 119—151. ISSN 1134—2277.
 Navarra Ordoño, Andreu (2012). La región sospechosa. La dialéctica hispanocatalana entre 1875 y 1939. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN 978-84-490-2984-4.
 Orella, José Luis (2014). «Consecuencias de la Gran Guerra Mundial en el abanico político español». Aportes (84): 105—134. ISSN 0213-5868.
 Ortega López, Teresa María (2008). «Conservadurismo, catolicismo y antifeminismo: la mujer en los discursos del autoritarismo y el fascismo (1914—1936)». Ayer (Madrid: Asociación de Historia Contemporánea; * Marcial Pons) (71): 53-83. ISSN 1134—2277.
 Pabón, Jesús (1999) [1952]. Cambó: 1876—1947. Editorial Alpha. ISBN 84-7225-740-1.
 Palomar Olmeda, Alberto (2011). «La agencia estatal de la administración de Seguridad Social». La Reforma de la Seguridad Social 2011 (Lex Nova): 415—446. ISBN 978-84-9898-380-7.
 Pasamar Alzuria, Gonzalo (1993). «La configuración de la imagen de la 'Decadencia española' en los siglos XIX y XX (de la historia filosófica a la historiografía profesional)». Revista: Manuscrits. Revista d’Història Moderna (11): 183—214. ISSN 0213-2397.
 Pastor Garrigues, Francisco Manuel (2013). «Antonio Maura y el papel del II Reich en las negociaciones hispano-francesas sobre Marruecos de 1903—1904». Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea (12): 79-108. ISSN 1579-3311. Archivado desde el original el 10 de junio de 2015.
 Payne, Stanley G. (1971). «Catalan and Basque Nationalism». Journal of Contemporary History 6 (1): 15-51. ISSN 0022-0094.
 ——— (1999). Fascism in Spain, 1923—1977. University of Wisconsin Press. ISBN 0-299-16560-4.
 Pérez Delgado, Rafael (1974). Antonio Maura. Ediciones Tebas. ISBN 84-7273-058-1.
 Perfecto García, Miguel Ángel (2006). «El corporativismo en España, desde los orígenes a la década de 1930». Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea (5): 185—218. ISSN 1579-3311. Archivado desde el original el 12 de junio de 2015.
 Preston, Paul (1995) [1990]. The Politics of Revenge: Fascism and the Military in 20th-century Spain. Routledge. ISBN 0-203-40037-2.
 Robles Muñoz, Cristóbal (1991). «Maura y los católicos». Boletín de la Real Academia de la Historia 188 (3): 493—564. ISSN 0034-0626.
 Robles Muñoz, Cristóbal (1995). Antonio Maura. Un político liberal. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ISBN 84-00-07485-8.
 Rodríguez Jiménez, José Luis (2009). «¿Qué fue ser de derechas en España? conservadurismo liberal, derecha autoritaria, derecha franquista (y un epílogo)». Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne (44): 21-58. ISSN 0987-4135.
 Romero Salvadó, Francisco J.. «Spain and the First World War». En: Sebastian Balfour y Paul Preston (Eds.). Spain and the Great Powers in the Twentieth Century (Routledge): 32-52. ISBN 0-415-18077-5.
 ——— (2012). «Antonio Maura: From Messiah to Fireman». En: Alejandro Quiroga y Miguel Ángel del Arco (Eds.). Right-Wing Spain in the Civil War Era: Soldiers of God and Apostles of the Fatherland, 1914-45 (Continuum): 1-26. ISBN 978-1-4411-1479-2.
 Rueda Laffond, José Carlos (1991). «Antonio Maura: Las pautas inversionistas de un miembro de la elite política de la Restauración». Historia Social (11): 125—144. ISSN 0214-2570.
 Santa Olalla Saludes, Pablo Martín de (2008). «Capítulo séptimo». Contemporánea (Madrid: Sílex): 189—214. ISBN 978-84-7737-178-6.
 Sueiro Seoane, Susana (2002). «El Reinado de Alfonso XIII, 1902—1931». Historia política de España, 1875—1939 (Ediciones Istmo): 181—302. ISBN 84-7090-320-9.
 Tuñón de Lara, Manuel (1967). Historia y realidad del poder (el poder y las élites en el primer tercio de la España del siglo xx). Edicusa.
 Tusell, Javier (1995). «Maura: Una propuesta para la solución del problema de Cuba». La presencia militar española en Cuba (1865—1895): 111—124. ISBN 84-7823-435-7.
 Urquijo y Goitia, José Ramón de (2008). Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea. Madrid: CSIC. ISBN 978-84-00-08737-1.
 Vicente Algueró, Felipe-José de (2012). El catolicismo liberal en España. Encuentro. ISBN 978-84-9920-772-8.

Политики Испании
Адвокаты Испании
Министры юстиции Испании
Министры внутренних дел Испании
Председатели правительства Испании
Директора Королевской академии испанского языка
Похороненные на мадридском кладбище Святого Исидора
Члены Либерально-консервативной партии (Испании)